Leawood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Leawood (Kansas)
Leawood (Missouri)